Plusieurs courses portent le nom de Grand Prix des Nations :
 une course cycliste contre-la-montre disputée en France de 1932 à 2004
 une course cycliste contre-la-montre pour amateurs de 1965 à 2004
 une course hippique disputée à Milan
 le Grand Prix moto d'Italie de 1949 à 1990
 une course automobile disputée en Suisse de 1946 à 1950